O Strindheim Idrettslag, ou simplesmente Strindheim IL, é um clube esportivo da Noruega fundado em 17 de janeiro de 1948. Sua sede fica localizada em Trondheim.
	
Tem secções de atletismo, handebol, futebol, patinação de velocidade e esqui cross-country.

Ligações externas 
 Página oficial do Strindheim IL

Clubes de futebol fundados em 1948
Clubes de futebol da Noruega